Une exception est :
 une dérogation à une règle générale ;
 en droit, une dérogation à une règle spéciale, pouvant être légitimée en raison de son invalidité ou de son inapplicabilité : voir voie d'exception ;
En droit romain, l'exception est un moyen de défense procédural, sens par ailleurs conservé dans les termes juridiques français exception de subrogation et exception d'inexécution. 
 un événement informatique : voir système de gestion d'exceptions.